EMA 2002 je potekala 15. (predizbor) in 16. februarja 2002 v studiu 1 RTV Slovenija. Predizbor sta vodili Nuša Derenda in Darja Švajger, ki sta v preteklih letih sami zastopali Slovenijo na Evroviziji. Finalni izbor je vodila Miša Molk. Oba večera je glasovanje vodil Andrea F. Kot gostja je na finalnem izboru nastopila estonska pevka Ines, ki je svojo državo na Pesmi Evrovizije zastopala leta 2000 s pesmijo Once in a Lifetime.

Na finalni prireditvi je prišlo do težav s preštevanjem telefonskih glasov in je bilo nanje treba čakati dlje časa, kasneje pa so jih zaradi nepravilnosti tudi razveljavili, kar pa na zmagovalca ni vplivalo.

Glasove so podali strokovna žirija, žirija RTV Slovenija in občinstvo s telefonskim glasovanjem. Zmagala je transvestitska skupina Sestre s pesmijo Samo ljubezen, ki je bila tudi na Evroviziji zapeta v slovenščini. Največ telefonskih glasov je prejela Karmen Stavec, ki je na koncu zasedla 2. mesto.

Tekmovalne skladbe

Predizbor 
Na predizboru je nastopilo vseh 18 pesmi. 10 se jih uvrstilo v finalni izbor: 5 finalistov so preko telefonskega glasovanja izbrali gledalci, 5 pa strokovna žirija.

Finalni izbor
Na finalnem izboru so o zmagovalcu odločali gledalci preko telefonskega glasovanja (1/3), strokovna žirija (1/3) in žirija Razvedrilnega programa TV Slovenija (1/3).
Uporabljen je bil evrovizijski sistem točkovanja (12, 10, 8–1).

Razveljavitev telefonskega glasovanja

RTV Slovenija je na tiskovni konferenci 19. februarja 2002 sporočila, da je na finalnem izboru pri telefonskem glasovanju prišlo do nepravilnosti in da so zato ti glasovi neveljavni. Na zmagovalca to ni vplivalo. Uradni rezultati so torej bili:

Viri 

 

EMA
2002 v glasbi
2002 v Sloveniji